Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Nadia Petrova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Patty Schnyder.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Stuttgart
Sport en Allemagne en 2008
Tennis en septembre 2008
Tennis en octobre 2008